Lépes György (1375 k.–1442) püspök
 Lépes György mérnök